Ravisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ravisaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Ravisaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar